Freundorf ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Freundorf (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Freundorf (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Freundorf (Schöfweg), Ortsteil der Gemeinde Schöfweg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Freundorf (Stephansposching), Ortsteil der Gemeinde Stephansposching, Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Freundorf (Gemeinde Judenau-Baumgarten), Katastralgemeinde von Judenau-Baumgarten, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Freundorf (Gemeinde Klaffer), Ortschaft der Gemeinde Klaffer am Hochficht, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Freundorf (Gemeinde Münzkirchen), Katastralgemeinde von Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Freindorf